Geri – w mitologii nordyckiej wilk towarzyszący Odynowi, jego nazwa znaczy Żarłoczny, występował w parze z Freki
 Geri Halliwell – właściwie Geraldine
 Geri Nasarski
 Geri Çipi